El Serral de l'Ametller és una serra situada als municipis de Castellbisbal i Ullastrell, a la comarca del Vallès Occidental, amb una elevació màxima de 273,2 metres.

Referències 

Serres del Vallès Occidental
Geografia de Castellbisbal
Geografia d'Ullastrell